Еленополь — топоним древнегреческого происхождения. В настоящее время официально не используется. Ранее использовался на территории полуострова Малая Азия и в Палестине в названии следующих современных поселений:

 Дабурия, Израиль, ранее Еленополь Палестинский.
 Херсак, ранее Еленополь Вифинский или Дрепан (до 327 г.)
 Еленополь лидийский — поселение в малоазийской области Лидия.